La route départementale 1083, ou RD 1083, est une des routes départementales de France correspondants à d'anciennes routes nationales :
 l'ex-RN 83 dans l'Ain, le Jura et le Bas-Rhin
 l'ex-RN 83a dans le Territoire de Belfort

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Ain
 Routes du Jura
 Routes du Bas-Rhin
 Routes du Territoire de Belfort

1083